De Grand Prix-wegrace van San Marino 2018 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 9 september 2018 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP 
Danilo Petrucci kreeg een tijdstraf van 1,1 seconde omdat hij de eerste chicane afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto2 
Iker Lecuona kreeg een tijdstraf van 1,8 seconde omdat hij het circuit afsneed en hierbij voordeel behaalde. Romano Fenati werd gediskwalificeerd vanwege onsportief gedrag en werd verbannen voor de hieropvolgende twee races in Aragón en Thailand.

Moto3 
Stefano Nepa werd een plaats teruggezet omdat hij het circuit afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
San Marino